Chengdu Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Chengdu Open rozgrywany w dniach 23–29 września 2019 roku w Chengdu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 213 295 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Chinach